El topónimo Villanueva de la Serena puede referirse a:
 Villanueva de la Serena, una ciudad española en la provincia de Badajoz (Extremadura);
 el primer nombre de fundación de La Serena, una ciudad chilena en la Región de Coquimbo.